L'Amour à l'épreuve, estampe de Jacques Firmin Beauvarlet ;
 L'Amour à l'épreuve, opéra-bouffe de Gioachino Rossini ;
 L'Amour à l'épreuve, film de 1998 ;
 L'Amour à l'épreuve, téléfilm allemand de 2010.